Stabil steht für:

 Stabilität, Adjektiv: stabil, Gegensatz: Instabilität
 Stabil (Baukasten), Metallbaukasten